Hippolytos (griechisch , lateinisch Hippolytus, deutsch auch Hippolyt[h] u. ä.) ist der Name folgender Personen:

 ein männlicher Vorname, siehe Hippolytos (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

mythologische Gestalten:
 Hippolytos (Gigant)
 Hippolytos (Sohn des Theseus), der Sohn des Theseus
 Hippolytos (König von Sikyon), der Sohn des Rhopalos
 Hippolytos (Sohn des Aigyptos), mit der Danaide Rhode verheiratet
 der Vater des Deiphobos von Amyklai

historische Personen:
 Hippolyt von Rom (* um 170; † 235), Heiliger, Kirchenvater und Gegenpapst
 Hippolytus von Antiochia († um 255), Märtyrer
 Hippolytus von Theben, Schriftsteller des 10. oder 11. Jahrhunderts
 Hippolytus von Gnesen, Erzbischof von Gnesen bis 1027

Hippolytos u. ä., Weiteres:
 Der bekränzte Hippolytos (Hippolytos Stephanephoros), Tragödie von Euripides
 Der verhüllte Hippolytos (Hippolytos Kalyptomenos), verlorenes Drama von Euripides
 Phaedra (Seneca) (oder Hippolyt), Tragödie von Seneca nach Euripides 

Siehe auch:
 Sankt Hippolyt
 Hipólito
 Ippolito
 Hippolyte